Джу́ли Энн Ха́ррис (; , Мичиган — , Вест Чатэм, Массачусетс) — американская актриса театра, кино и телевидения. За свою карьеру она получила пять премий , три «Эмми», а также была номинирована на «Оскар».

Биография 
Дебют Джули в кино состоялся в 1952 году в фильме «Гостья на свадьбе». За свою роль она была номинирована на «Оскар». В том же году она получила премию «Тони» как лучшая актриса. Впоследствии Джули получала «Тони» в 1956, 1969, 1973 и 1977 годах.

В 1955 году Джули снялась в фильме «К востоку от рая». Её партнёрами по съёмочной площадке стали Джеймс Дин, Ричард Давалос и Джо Ван Флит. Абра, героиня Джули, делает нелёгкий выбор между двумя братьями.

Одним из самых заметных фильмов 1960-х годов с участием Джули стала картина Джона Хьюстона «Блики в золотом глазу». Её героиня в этом фильме страдает от измен мужа и переживает недавнюю смерть новорожденного ребёнка.

С 1980 по 1987 год Харрис играла роль матери Вэлин Юинг (Джоан Ван Арк) в сериале «Тихая пристань». Эта роль стала наиболее её запоминающейся и продолжительной в карьере.

Скончалась 24 августа 2013 года в возрасте 87 лет от сердечной недостаточности.

Была представлена на коллекционных карточках Supersisters.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Школы Хьюитта
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Выпускники Актёрской студии
Актрисы мюзиклов США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колледжа Смит